La parola Godspeed, nella lingua inglese, è un augurio di buon viaggio e di buona fortuna ed è una contrazione della frase in Medio inglese God spede (in inglese moderno "May God help you prosper", "Che Dio ti aiuti"). Nella tradizione navale inglese, la frase veniva pronunciata alla partenza delle navi militari, e viene ancora oggi utilizzata durante i lanci dei veicoli spaziali della NASA.

Il termine si può riferire anche a:

Letteratura
Il pianeta del tesoro (Godspeed) – romanzo di fantascienza di Charles Sheffield del 1993
Godspeed – romanzo di Will Christopher Baer
Godspeed – romanzo di Lynn Breedlove

Cinema
Godspeed – film del 2009

Fumetti
Godspeed – personaggio della DC Comics, nemesi di Flash

Musica

Gruppi
Godspeed – gruppo statunitense di heavy metal
Godspeed You! Black Emperor – gruppo canadese post rock/indie rock

Album
Godspeed –  album dei Symphorce del 2005
Godspeed – album dei Glasvegas del 2021

God Speed – album dei Masami Okui del 2006

Canzoni
 Godspeed, dall'album Cities del 2007 degli Anberlin
 Godspeed, dall'album Hvelreki del 2010 di Ozark Henry
 Godspeed, dall'album Bloom del 2010 di Ryan Farish
  "Godspeed", dall'album, "Godspeed" del 2014 di FishOnFriday
  "Godspeed", dall'album "Good:Am" del 2015 di Mac Miller
  "Godspeed", dall'album "Blond" del 2016 di Frank Ocean
  "Godspeed (Sweet Dreams)" dall'album Home del 2002 delle Dixie Chicks
 “Godspeed” del 1978 di Patti Smith
 "Godspeed" dall'album Clairvoyant del 2017 dei The Contortionist
 "Godspeed" dall'album Walk the sky del 2019 degli Alter Bridge
“Godspeed” dall'EP Covers del 2020 di James Blake

Altro 
Godspeed – nave che nel 1607 partecipò alla spedizione che portò alla fondazione della Virginia